Hermannshütte bezeichnet

Hermannshütte (Deidesheim)
eine ehemalige Hütte in Dortmund-Hörde, siehe Hermannshütte (Hörde)
eine ehemalige Hütte in Neuwied, siehe Hermannshütte (Neuwied)
eine ehemalige Eisenhütte bei Nýřany im heutigen Tschechien, siehe Heřmanova Huť